Herhold ist der Name folgender Personen:

 Ludwig Herhold (1837–nach 1895), deutscher Kaufmann, Kunstsammler und Schriftsteller
 Eugenie Eilers-Herhold (1854–1893), deutsche Sopranistin

Herhold bezeichnet
 Villa Herhold, für den Kunstsammler Ludwig Herhold von Friedrich Geb errichtete Villa in der Parkstraße 1, Hannover

Siehe auch
 Herold
 Heroldt